Эссуа́ () — упразднённый кантон во Франции, находился в регионе Шампань — Арденны, департамент Об. Входил в состав округа Труа. Всего в кантон Эссуа входила 21 коммуна, из них главной коммуной являлась Эссуа.

По закону от 17 мая 2013 и декрету от 14 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Об уменьшилось с 34 до 17. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года, и кантон Эссуа был расформирован. С 22 марта 2015 года 4 коммуны перешли в кантон Вандёвр-сюр-Барс, 17 коммун — в кантон Бар-сюр-Об.

Коммуны кантона

Население

Примечания 

Упразднённые кантоны департамента Об